Deadlock o stallo – in informatica, situazione in cui due o più processi o azioni informatici si bloccano a vicenda
Deadlock – gruppo musicale melodic death metal tedesco
Deadlock – film britannico del 1931 diretto da George King
Deadlock – film britannico del 1943 diretto da Ronald Haines
Duello a tre (Deadlock) – film tedesco del 1970 diretto da Roland Klick
Deadlock: La conquista del pianeta – videogioco strategico a turni per Windows del 1996
L'altra Voyager (Deadlock) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager